Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 9 по 17 февраля 2019 года в городе Тун.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Aarau HBL (скип Сильвана Тиринзони, ставшая чемпионкой Швейцарии среди женщин в 4-й раз), победившая в финале команду Langenthal (скип Биния Фельчер-Беели). Бронзовые медали завоевала команда Luzern HBL (скип Jana Stritt).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2019.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по круговой системе в один круг. Две лучшие команды встречаются в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда (скип)
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!width="20"| Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|Aarau HBL (Сильвана Тиринзони)   ||  * || 7:5|| 4:7|| 1 || 1 || 37.58 ||1
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|Langenthal (Биния Фельчер-Беели) || 5:7||  * ||11:4|| 1 || 1 || 45.37 ||2
|-
|3||align=left|Luzern HBL (Jana Stritt)         || 7:4||4:11||  * || 1 || 1 || 61.21 ||3
|}
 команды, выходящие в финалСессия 1. 15 февраля, 12:00Сессия 2. 15 февраля, 19:00Сессия 3. 16 февраля, 10:00Финал.' 16 февраля, 17:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате)
 Видео: 
 
 Плейлист «SM Frauen + Männer 2019» на YouTube (19 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в Швейцарии в 2019 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2019 года
Спортивные соревнования в Туне